La guerre est finie, communiqué de guerre du  avril 1939 où le général Franco annonce la fin de la guerre civile espagnole.
 La guerre est finie, un film d'Alain Resnais inspiré de ce document (1966)
 La guerre est finie, est une chanson du groupe Indochine de l'album Le Birthday Album 1981-1991 sorti en 1991.